Subiectul articolului meu este...

Introducere

Beduinul reprezintă cea mai bună adaptare a vieții umane la condițiile deșertului. Oriunde se găsește pământ înverzit, acolo se duce el căutând pășune. 

Corespunzând naturii duble a pământului, locuitorii Arabiei se împart în două grupuri principale: beduini nomazi și oameni așezați. Linia de demarcație între elementele rătăcitoare și cele sedentare din populație nu este întotdeauna tranșată. Anumiți orășeni care au fost la un moment dat beduini încă își trădează originea nomadă, în timp ce alți beduini sunt oraseni în devenire. Sângele populației stabilite este astfel în mod constant împrospătat de o tulpină nomadă. 

Acțiunea și reacția dintre orășeni și oamenii din deșert sunt motivate de dictatele urgente ale interesului propriu și al autoconservării. Nomadul insistă să extragă de la vecinul său situat mai favorabil resursele care îi lipsesc el însuși și că fie prin raiduri violente, fie prin schimburi pașnice. El mai este supranumit si "pirat de pământ".  Deșertul, unde beduinii joacă rolul piratului, împărtășește anumite caracteristici comune cu marea.

Modelul cultural al beduinului a fost si va ramane întotdeauna același. Variația, progresul, evoluția nu se numără printre legile pe care le respectă cu ușurință. Imun la invazia ideilor și manierelor exotice, el încă trăiește, așa cum au trăit înaintașii săi, în corturi din păr de capră sau de cămilă, asa-numitele „case de păr”, și își cresc oile și caprele în același mod și pe aceleasi pășuni. Creșterea oilor și a cămilelor și, într-o măsură mai mică, creșterea cailor, vânătoarea și raidurile, formează ocupația sa de bază și sunt, în opinia sa, singurele ocupații demne de un om. Agricultura și toate tipurile de comerț și meșteșuguri sunt sub demnitatea lui. În Semiluna Fertilă, imperiile au venit și au dispărut, dar în pustiul sterp, beduinii au rămas pentru totdeauna la fel.

Peste toate viețuitoarele din deșert, beduinul, cămila și palmierul sunt triumviratul care stăpânește suprem; iar împreună cu nisipul constituie cele patru mari simboluri ale pustiului arzator.
Pentru locuitorul său, deșertul este mai mult decât un habitat: este păstrătorul tradiției sale sacre, păstrătorul purității vorbirii și sângelui său și prima și cea mai importantă linie de apărare împotriva invadării lumii exterioare. Lipsa de apă, căldura arzătoare, drumurile fără urme, lipsa aprovizionării cu hrană - toate elementele care ar constitui, în mod normal, inamici, se dovedesc a fi aliați convinși în timp de pericol.

Hrana si îmbrăcămintea

Continuitatea, monotonia și ariditatea habitatului său din deșert se reflectă fidel în alcătuirea fizică și psihică a beduinilor. Slăbirea și sterilitatea pământului său se arată în fizicul lui. Mâncarea lui zilnică consta in curmale și un amestec de făină, sau porumb prăjit, cu apă sau lapte. Îmbrăcămintea lui este la fel de puțină ca și hrana lui: o cămașă lungă (thawb) cu o curea și o haină superioară vaporoasa (aba'''). Capul este acoperit de un șal (kūfīyah) ținut de un șnur (ʿiqāl). Nu se poartă pantaloni, iar încălțămintea este rară. Rezistența pare să fie virtutea lui supremă, care îi permite să supraviețuiască acolo unde aproape orice altceva piere. Pasivitatea este reversul aceleiași virtuți. Rezistența pasivă este pentru el de preferat oricărei încercări de a schimba starea în care se află, oricât de grea ar fi soarta lui. Individualismul, o altă trăsătură caracteristică, este atât de adânc înrădăcinată, încât beduinul nu a fost niciodată capabil să se ridice la demnitatea unei ființe sociale de tip internațional, cu atât mai puțin să dezvolte idealuri de devotament față de binele comun dincolo de ceea ce ține de trib. 

GhazwGhazw (razzia), considerată de altfel o formă de brigandaj, este ridicată de condițiile economice și sociale ale vieții în deșert la rangul de instituție națională. Ea se află la baza structurii economice a societății pastorale beduine. În tărâmul deșert, raidul este una dintre puținele ocupații bărbătești. De asemenea, triburile creștine, cum ar fi banu-Taghlib, o practicau fără nicio rezervă mentală. 
Conform regulilor jocului, ghazw-ul este un fel de sport național - nu trebuie vărsat sânge decât în cazuri de extremă necesitate. Ghazw ajută într-o anumită măsură la menținerea scăzută a numărului de guri de hrănit, deși nu crește de fapt suma totală a proviziilor disponibile. Un trib mai slab sau o așezare sedentară de la graniță poate cumpăra protecție plătind tribului mai puternic ceea ce astăzi se numește khūwah.

Până după Primul Război Mondial, beduinii din deșerturile nordice au reușit să-i țină pe oamenii așezați în permanentă teamă de raidurile lor; triburile chiar atacau și jefuiau caravanele de pelerini care se îndreptau către Orașele Sfinte. Dar armele și avioanele moderne, care pot fi folosite pentru a căuta membri ai triburilor în deșert, au schimbat situația. Fiecare trib era în război sau într-o stare de armistițiu armat cu ceilalți, iar protecția era necesară pentru a intra pe teritoriul altui trib.

Ospitalitatea

Principiul ospitalității, totuși, atenuează într-o oarecare măsură relele ghazw-ului. Oricât de înfricoșător ar fi ca dușman, beduinul este, de asemenea, în legile sale de prietenie un prieten loial și generos. Poeții preislamici, jurnaliștii zilelor lor, nu s-au săturat niciodată să cânte laudele ospitalitatii care, împreună cu tăria, entuziasmul și bărbăția este considerată una dintre virtuțile supreme ale beduinilor.
Concurența este aprinsă pentru apă și pășuni, pe care se concentrează principalele cauze ale conflictului, dar conștiința comună a neputinței în fața unei naturi încăpățânate dezvoltă un sentiment pentru necesitatea unei singure îndatoriri sacre: cea a ospitalității. A refuza unui oaspete o astfel de curtoazie într-un ținut în care nu exista hanuri sau hoteluri, sau să-i facă rău după ce l-ai acceptat ca oaspete, este o ofensă nu numai împotriva moravurilor și onoarei, ci și împotriva lui Dumnezeu Însuși, adevăratul protector.
În zilele noastre, ospitalitatea este ritualizată pe scară largă. Oaspeții sunt încorporați în gospodăriile gazdelor timp de 3 zile, chiar și în caz de conflict armat, iar oaspeții trebuie protejați ca și cum ar fi membri ai familiei.

Organizarea

Organizarea clanului este baza societății beduine. Fiecare cort reprezintă o familie; o tabără de corturi formează un ḥayy; membrii unui ḥayy constituie un clan (qawm). Un număr de clanuri înrudite grupate formează un trib. Toți membrii aceluiași clan se consideră unul pe altul ca fiind de un frați de sânge, se supun autorității unui singur șef - membrul senior al clanului - și folosesc un strigăt de luptă. Relația de sânge, fictivă sau reală, furnizează elementul adeziv în organizarea tribală.

Cortul și umilul său conținut casnic sunt proprietate individuală, dar apa, pășunea și pământul cultivabil sunt proprietatea comună a tribului.
Dacă un membru al unui clan comite o crimă în interiorul clanului, nimeni nu îl va apăra. În caz de evadare devine haiduc (ṭarīd). Dacă crima este în afara clanului, se stabilește o vendetă și orice membru al clanului poate fi nevoit să plătească pentru aceasta cu propria viață.Sângele, conform legii primitive a deșertului, cere sânge; nicio pedeapsă nu este recunoscută în afară de cea a răzbunării. Cea mai apropiată rudă ar trebui să-și asume responsabilitatea principală.

Nici o calamitate mai rea nu se putea întâmpla asupra unui beduin decât să-și piardă apartenența tribală. Un om fără trib, într-un ținut în care străinul și dușmanul sunt sinonime, este practic neajutorat. Statutul lui este cel de haiduc, unul dincolo de protecția și siguranța sa. 
Deși este în primul rând o chestiune de naștere, rudenia de clan poate fi dobândită individual prin împărțirea hranei unui membru sau consumarea a câtorva picături din sângele acestuia. Dacă un sclav este eliberat, el consideră adesea că este în interesul său să păstreze un anumit atașament cu familia fostului său stăpân, devenind astfel un client (mawla). Un străin poate căuta o astfel de relație și este numit un protejat (dakhīl). În același mod, un întreg clan mai slab ar putea dori să fie protejat și, în cele din urmă, să fie absorbit de un clan sau trib mai puternic. 

ʿAṣabīyahʿAṣabīyah este spiritul clanului. Implică loialitate nemărginită și necondiționată față de colegii de clan și corespunde, în general, patriotismului de tip pasionat, șovin. Acest particularism ineradicabil în clan, care este individualismul membrului clanului mărit, presupuna că tribul sau clanul, după caz, este o unitate în sine, autosuficientă și absolută. Islamul a folosit pe deplin sistemul tribal în scopurile sale militare. A împărțit armata în unități bazate pe linii tribale, a așezat coloniștii în ținuturile cucerite în triburi și i-a tratat pe noii convertiți dintre popoarele subjugate ca fiind clienți.

Pentru femeile beduine, legea tribală determina drepturile femeilor. Prin urmare, nu a existat o definiție unică a rolurilor și drepturilor deținute de femei înainte de apariția islamului. Cu toate acestea, femeia beduină, fie că este islamică sau pre-islamică, s-a bucurat și încă se bucură de o măsură de libertate refuzată surorii sale sedentare. Ea trăia într-o familie poligamă și într-un sistem de căsătorie în care bărbatul era stăpânul, totuși era liberă să-și aleagă un soț și să-l părăsească dacă era maltratată.

Ritualuri si tradiții

Mulți beduini tind să aibă ceremonii și ritualuri, inclusiv sărbători elaborate de nunți, denumirea rituală a nou-născuților și circumcizia băieților. Potrivit Islamului, beduinii sacrifică în mod ritual o capră sau o oaie atunci când se naște un copil și familia lor este invitată să mănânce împreună carnea preparată. Un nou-născut este făcut membru al gospodăriei prin rituri de izolare și purificare, pe care proaspetele mame le respectă între șapte și patruzeci de zile după naștere. Ospitalitatea este ritualizată pe scară largă.

Beduinii din Sinaiul de Sud vizitează mormintele sfinților locali. Ei se închină doar lui Allah, iar aceste călătorii sunt mai importante pentru a consolida legăturile cu tribul, iar mormintele servesc drept loc de întâlnire.

Tradiția islamică dictează practicile asociate cu moartea. Corpul este îngropat cât mai curând posibil și întotdeauna în 24 de ore. Riturile funerare sunt foarte simple, iar beduinii își marchează mormintele cu o simplitate excepțională, plasând o piatră obișnuită (sau o placă nemarcată) în capul mormântului, unde familia plasează în mod regulat o frunză proaspătă de palmier. Când vizitează mormintele, își scot pantofii și rostesc o rugăciune, după care stau adesea în jurul mormintelor și mănâncă fructe. 

Bibliografie

Hitti, Philip (1951).History of the Arabs from the earliest times to the present. The MacMillan Company.
Abu-Lughod, Lila (2016). Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society''. University of California Press. ISBN 978-0520292499.
https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldcivilization/chapter/women-in-pre-islamic-arabia/
https://www.britannica.com/place/Arabia-peninsula-Asia/People

Note